Ceremonin kan syfta på:

 Ceremonin (1971) – en japansk film från 1971 av Nagisa Oshima, originaltitel Gishiki
 Ceremonin (1995) – en fransk-tysk film från 1995 av Claude Chabrol, originaltitel La Cérémonie
 Ceremonin (2014) – en svensk dokumentärfilm från 2014 av Lina Mannheimer

Se även 
 Ceremoni